Oncken är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Oncken
 Hermann Oncken
 Johann Gerhard Oncken
 Wilhelm Oncken

Tyska efternamn